Palitsch steht für die deutsche Schreibweise von
 Palić, ein Ort in der Wojwodina, Serbien

Palitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Palitsch (1951–2007), österreichischer Regisseur

Siehe auch:
 Palitzsch
 Pahlitzsch
 Pallitsch